L'espressione "nomadi del mare" o "zingari del mare" è usata prevalentemente in ambito etnologico e raggruppa un gran numero di etnie aborigene del Sud-est asiatico, caratterizzate – oggi o in passato – da uno stile di vita nomadico praticato in mare.

Cinema 
 Gli zingari del mare (The Sea Gypsies), film drammatico statunitense del 1978

Etnologia 
 Bajau (o Bajaw) – sottogruppo di etnia Moro nativo dell'Asia sud-orientale marittima. Sono stanziati sulle coste delle Filippine (Mindanao e Isole Sulu) e del Borneo settentrionale
 Moken (o Selung) – gruppo etnico austronesiano di cultura nomadica stanziato nelle acque territoriali di Birmania e Thailandia
 Orang laut – gruppo etnico malese che abita le Isole Riau, Indonesia
 Tanka – gruppo etnico cinese di cultura marinara che vive tradizionalmente su barche di giunco presso le coste del Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan e Zhejiang
 Urak lawoi' – gruppo etnico proto-malese diffuso sulle Isole Phi Phi, prospicienti la costa sud-occidentale della Thailandia